Příjmení Štorek, přechýleně Štorková, má více nositelů:

 František Štorek (1933–1999) – český akademický sochař
 František Štorek (starosta) – starosta Letovic v letech 1920 až 1924
 Jakub Štorek – český herec a hudebník, syn Jiřího
 Jaroslav Štorek – bývalý starosta Hlinska, bratr Jiřího
 Jiří Štorek (1941–2003) – český evangelický farář, otec Jakuba
 Ladislav Štorek (1897–1945) – český fotbalový brankář
 Martin Štorek – český hokejista
 Pavlína Štorková (* 1980) – česká herečka